Sam Riley (acteur), Engels acteur en zanger
 Samantha Riley, Australisch zwemster